North York puede referirse a:
North York (Pensilvania), borough en el condado de York, estado estadounidense de Pensilvania.
North York (Ontario), uno de los antiguos 6 municipios (disueltos) de la ciudad de Toronto, Ontario
North York Astros, equipo de fútbol de Canadá.
North York Moors, parque nacional en North Yorkshire, Inglaterra.